Lübbert ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Lübbert (1830–1889), klassischer Philologe und Archäologe
 Erich Lübbert (1883–1963), Rechtsanwalt und Leiter der Firma Dywidag
 Ernst Lübbert (1879–1915), Maler und Illustrator
 Friedrich Lübbert (1818–1892), deutscher Militärmusiker und Obrist im Generalstab des Füsilier-Regiment Nr. 35 zu Brandenburg
 Hans Lübbert (1870–1951), deutscher Beamter, Manager und Hochschullehrer der Fischereiwirtschaft
 Käthe Lübbert-Griese (* 1896), deutsche Schriftstellerin
 Orlando Lübbert (* 1945), chilenischer Filmregisseur
 Ulrich Lübbert (1867–1945), deutscher Konteradmiral der Kaiserlichen Marine